

Patronyme 

 Éric Lareine (1954-), chanteur et homme de spectacle français.

Titre 

 Éric Lareine et Leurs enfants, quatrième album d'Éric Lareine, paru en 2010.

Divers 
 Lareine, un groupe visual kei de rock japonais.

Voir aussi 
 
 
 

Patronyme français